Municipio de White puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de White (condado de Ashley, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Ashley.
 Municipio de White (condado de Newton, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Newton.
 Municipio de White (condado de Pike, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Pike.
 Municipio de White (condado de Polk, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Polk.
 Municipio de White (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Pierce.
 Municipio de White (condado de Marshall, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de White (condado de Kingman, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Kingman.
 Municipio de White (condado de St. Louis, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de St. Louis
 Municipio de White (condado de Macon, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Macon.
 Municipio de White (condado de Benton, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Benton.
 Municipio de White (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Warren.
 Municipio de White (condado de Beaver, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Beaver.
 Municipio de White (condado de Cambria, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Cambria.
 Municipio de White (condado de Indiana, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Indiana.